Exèrcit Popular d'Alliberament (Colòmbia)
 Ethernet Powerlink